Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1980 odbyły się między 17 a 22 marca 1980 w szkockim Perth, w Perth Ice Rink.

Swój pierwszy tytuł mistrzyń świata zdobyły Kanadyjki (Marj Mitchell) pokonując w finale Szwedki (Elisabeth Högström) 6:7. Brązowy medal zdobyły Szkotki (Betty Law) po porażce w półfinale z Kanadą 4:9.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1980
1980 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Perth (Szkocja)
1980 w Wielkiej Brytanii